Amos Alonzo Stagg – sportivo statunitense
 Proinsias Stagg – attivista irlandese
 Stagg Music – azienda belga di strumenti musicali